TW  может означать:
 TW (trigger warning) — предупреждение о триггере.
 TW (TouchWiz) — графическая оболочка (UI), созданная и разработанная компанией Samsung Electronics.
 TW (terawatt) — обозначение тераватта, единицы измерения мощности.
 TW — ISO-код Тайваня (Китайской Республики).
 TW — код ИАТА южнокорейской авиакомпании T’way Air.